Jordán puede referirse a los siguientes topónimos:
 El río Jordán, en Asia Occidental.
 El río Jordán (Tunja), en Colombia.
 El río Jordán (Valle del Cauca), también en Colombia.
 El río Jordan (Utah), en Estados Unidos.
 Jordán (Filipinas), capital de la provincia de Guimarás (Filipinas).
 Jordán (Santander), municipio del departamento de Santander (Colombia).
 Casas de Jordán, partida rural de Villena, en Alicante (España).
 Provincia de Germán Jordán, provincia de Cochabamba (Bolivia).

Además, puede hacer referencia a las siguientes personas:
 Anita Jordán (1917-1946), actriz de cine y teatro argentina.
 Antonio Bergosa y Jordán (1748-1819), sacerdote católico español.
 Éder Jordán (n.1985), futbolista boliviano.
 Esteban Jordán (1530-1598), escultor español del Renacimiento.
 Guillermo Arriaga Jordán (n.1958), escritor, productor y director cinematográfico mexicano.
 Guillermo Jordán (1079-1109), conde de Cerdaña.
 Jesús Glaría Jordán (1942-1978), futbolista español.
 Jordán Bruno Genta (1910-1974), escritor y filósofo católico argentino.
 Karina Jordán (n.1985), actriz peruana.
 Lucas Jordán, castellanización del nombre de Luca Giordano (1634-1705), pintor barroco italiano.
 Orestes Jordán (1913-1991), futbolista peruano.
 Ricardo López Jordán (padre) (1793-1846), militar argentino, caudillo federal de la Provincia de Entre Ríos.
 Ricardo Ramón López Jordán (1822-1889), militar y político argentino.